Ектан — мужское имя, упоминаемое армянскими историками.
 Ектан - сын Салы (сына Арфоксада).
 Ектан - сын Авраама.